Frankonia (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Blaufränkisch (Italiaans: Frankonia), een druivenras